El término Gamesa puede referirse a algunos de los siguientes conceptos:

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., empresa española productora de equipos de generación eléctrica y otros productos.
Gamesa Galletera, empresa mexicana fabricante de galletas y otros productos.